Microstomidae är en familj av plattmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Microstomidae i ordningen Macrostomida, klassen virvelmaskar, fylumet plattmaskar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Microstomidae 2 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Virvelmaskar
Microstomidae